Engeland
 Hope Woodlands, parochie in Derbyshire
 The Woodlands (Holbrook), plaats in parochie Holbrook (Suffolk)
 The Woodlands (Raydon), plaats in parochie Raydon (Suffolk) 
 Woodlands (Dorset), plaats in Dorset

Montserrat
 Woodlands (Montserrat), nederzetting op Montserrat

Singapore
 Woodlands (wijk in Singapore), wijk in de North Region van Singapore
 Woodlands (metrostation), metrostation van de Noord-Zuidlijn 
 Woodlands Wellington FC, voetbalclub uit Woodlands

Verenigde Staten
 Nemacolin Woodlands Resort, golfbaan in Pennsylvania
 The Woodlands (Texas), plaats in Texas 
 The Woodlands Country Club, golf- en tennisclub in deze plaats